Cinema
The Fly (1958), filme com Vincent Price
A Mosca, filme com Jeff Goldblum e Geena Davis (original: The Fly)
A Mosca 2, filme (1989) com Eric Stoltz e Daphne Zuniga (original: The Fly II)

Outros usos
"The Fly" (canção), da banda U2

Desambiguações de artes